

Matrimonio 
Era figlio di Giovanni III del Portogallo e di Caterina d'Asburgo.

Dopo la morte del fratellino Manuele d'Aviz, venne designato formalmente erede al trono il 14 aprile 1537. Due anni dopo però Filippo morì come gli altri due fratelli. La causa è oggi da attribuire, probabilmente, all'uso presente fin da epoca medievale di combinare matrimoni tra consanguinei tra membri delle dinastie spagnole e portoghesi.

Su cinque figli maschi avuti da Caterina, Giovanni non ebbe alcun erede diretto. Tutti infatti morirono in tenera età, salvo Giovanni Manuele d'Aviz che sposò la cugina Giovanna d'Asburgo ed ebbe un figlio. Giovanni Manuele arrivò all'età adulta ma comunque premorì al padre. A succedere a Giovanni III non rimase che suo nipote, Sebastiano I del Portogallo, divenuto re a tre anni e ultimo sovrano della dinastia Aviz.

Ascendenza

Bibliografia 
Paulo Drummond Braga, D. João III, Hugin Editores Ltda, 2002

Filippo d'Aviz